La liste des sites classés de l'Eure présente les sites classés du département de l'Eure . Selon une mesure du , ils sont au nombre de 154 , couvrant une superficie de  hectares, soit 2,07 % du département.

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des sites Natura 2000 de l'Eure
 Site classé ou inscrit (France)

Liens externes 
 Le dire de l'architecte des bâtiments de France - Les Essentiels - Information n°16 –  juin 2012 mise à jour du  

 Sites classés et sites inscrits - 2 juin 2014
 Liste des sites et des monuments naturels classés au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement

 
Sites classés
Tourisme dans l'Eure